

Mitologia 
 Diomede – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo, figlio di Tideo e di Deipile
 Diomede – personaggio della mitologia greca, figlio di Ares e di Cirene
 Diomede o Diomeda – personaggio della mitologia greca, figlia di Xuto
 Diomede o Diomeda – personaggio della mitologia greca, figlia di Lapite e di Orsinome
 Diomede o Diomeda – personaggio della mitologia greca, schiava e amante di Achille
 Diomede o Diomeda – personaggio della mitologia greca, sposa di Pallante e madre di Eurialo

Persone 
 Diomede d'India – sovrano del Regno indo-greco
 San Diomede – santo cristiano martire
 Diomede il Giovane  – santo cristiano
 Diomede Grammatico
 Bernard Diomède – calciatore francese

Geografia 
 Diomede – città dell'Alaska (Stati Uniti d'America)
 Isole Diomede – arcipelago nello stretto di Bering

Altro 
 Diomede – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate
 Diomeda
 Diomedea